Macron – włoskie przedsiębiorstwo odzieżowe
 Emmanuel Macron – francuski polityk, prezydent Republiki Francuskiej
 Brigitte Macron - francuska nauczycielka, pierwsza dama Republiki Francuskiej

Zobacz też 
 Makron